

Patronyme 

 André Bellon (1943-), homme politique, écrivain et philosophe français ;
 Denise Bellon (1902-1999), photographe française ;
 Hervé Bellon (1946-), comédien et directeur artistique français spécialisé dans le doublage ;
 Jean Bellon (1867-1914), éditeur de musique, parolier et dramaturge français ;
 Jean-François Bellon (1795-1869), violoniste et compositeur français ;
 Jean-Pierre Bellon, professeur de philosophie, cofondateur de l'APHEE et membre du comité national d'experts de lutte contre le harcèlement scolaire ;
 Loleh Bellon (1925-1999), actrice et dramaturge française ;
 Louis de Bellon de Sainte-Marguerite (1753-1795), général de brigade français ;
 Louis-Gabriel Bellon (1819-1899), négociant, archéologue et collectionneur français ;
 Louise Bellon (1908-1987), athlète française ;
 Pierre Bellon (1930-2022), homme d'affaires, fondateur et ancien président de Sodexo ;
 Sophie Bellon (1961-), femme d'affaires, fille du précédent et présidente de Sodexo ;
 Richard Bellon (1956-), pseudonyme d'un poète français ;
 Roger Bellon (1953-), compositeur français ;
 Roger Bellon (1905-1974), entrepreneur et résistant français, fondateur du Laboratoire Roger Bellon ;
 Sergio Pardilla Bellón (1984-), coureur cycliste espagnol ;
 Yannick Bellon (1924-2019),  réalisatrice, scénariste et productrice française ;

Toponyme 

 Bellon est une commune française de la Charente.

Notes et références